Мисиньш () — латышская фамилия. Известные носители:

 Мисиньш, Август Эрнест (1863—1940) — российский и латвийский военачальник, генерал-майор, командир Латышской стрелковой дивизии.
 Мисиньш, Харий (1917—1984) — советский и латвийский актёр театра и кино, режиссёр, вокальный исполнитель (тенор).